Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 2000 wurde vom 19. bis 28. September im NSW Tennis Centre ausgetragen.

Das Finale bestritten Tommy Haas und Jewgeni Kafelnikow, welches Kafelnikow in fünf Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Arnaud Di Pasquale in drei Sätzen gegen Roger Federer.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
2000
Tennisturnier in Sydney
Tennisturnier 2000